Bitva o Čchang-ša může být:
 bitva o Čchang-ša (1911) – bitva z období čínské revoluce
 bitva o Čchang-ša (1930) – bitva z období politiky dělových člunů
 bitva o Čchang-ša (1939) – bitva druhé čínsko-japonské války
 bitva o Čchang-ša (1941) – bitva druhé čínsko-japonské války
 bitva o Čchang-ša (1942) – bitva druhé čínsko-japonské války
 bitva o Čchang-ša (1944) – bitva druhé čínsko-japonské války